Benešov est un toponyme qui peut désigner :

Benešov, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Benešov, une ville, chef-lieu du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Benešov nad Černou, une commune du district de Český Krumlov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Benešov nad Ploučnicí, une commune du district de Děčín, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Benešov u Semil, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec ;
 Horní Benešov, une commune du district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Dolní Benešov, une commune du district d'Opava, dans la région de Moravie-Silésie.

Homonymie de localités en  Tchéquie